Grzędy steht für:

 Grzędy (Czarny Bór), Dorf in der Gmina Czarny Bór, Polen
 Grzędy (Goniądz),  Dorf in der Gmina Goniądz, Polen